Cronopio est un genre éteint de petits mammifères du clade des Dryolestiodea qui a vécu en Argentine au début du Crétacé supérieur (Cénomanien) il y a environ entre  (millions d'années).

La seule espèce connue, Cronopio dentiacutus, a été décrite en 2011 par ,  et .

Étymologie 
Le nom "Cronopio" fut donné pour la première fois en 2011 par Guillermo W. Rougier, Sebastián Apesteguía et Leandro C. Gaetano. Ce sont eux également qui référencèrent l'espèce type "Cronopio dentiacutus". 

Le nom du genre Cronopio fait référence à des personnages de fiction du livre Historias de cronopios y de famas de l'écrivain surréaliste argentin Julio Cortázar. La dénomination de l'espèce dentiacutus est dérivée du latin et signifie : dent acérée, faisant référence à une caractéristique de l'animal.

Le paléontologue Guillermo W. Rougier fit un commentaire sur une éventuelle ressemblance entre Cronopio dentiacutus et le personnage de fiction Scrat, l'écureuil aux dents de sabre du film d'animation L'Âge de glace (2002), en disant : .

Lieu de découverte 
L'holotype - un crâne, des dents et une mâchoire - de l'animal fut trouvé en 2002 dans des sédiments sableux de La Buitrera située dans l'ensemble de formations géologiques de la Formación Candeleros du Grupo Neuquén près de Cipolletti, dans la province argentine de Río Negro. Le fossile date du Cénomanien et est relativement bien conservé. Il s'agit du premier fossile d'un mammifère de cette période.

L'ensemble est conservé au Museo Provincial de Cipolletti Carlos Ameghino à Cipolletti.

Description 
Cronopio dentiacutus était approximativement de la taille de l'actuelle souris. Il avait un fin museau, des petits yeux ronds et des longues canines. Les  molaires indiquent une alimentation basée sur des insectes, des petits invertébrés et éventuellement des lacertilia.

La description de Cronopio dentiacutus est basée sur les fossiles holotypes référencés :
 MPCA PV 454, un crâne partiel (auquel manque le haut du crâne), une base de crâne et l'os squamosal,
 MPCA PV 450, une mâchoire inférieure gauche partielle avec les dents endommagées 
 MPCA PV 453, un crâne incomplet avec une mâchoire inférieure droit relativement complète à laquelle il manque quelques dents.

Phylogénie 
Cladogramme établi suivant l'analyse de Rougier, Wible, Beck et Apesteguía (2012):

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Histoire évolutive des mammifères
 Classification phylogénétique des Mammalia

Notes et références

Références 

Taxon fossile décrit en 2011
Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère du Crétacé
Tétrapode du Crétacé supérieur